SF kan syfta på:

 SF – ett biograf-, distributions- och produktionsbolag, se SF Studios
 SF Bio AB – en biografägare som bildades 1998
 SF – schweiziskt TV-bolag, se Schweizer Fernsehen
 SF – ett socialistiskt politiskt parti i Danmark, se Socialistisk Folkeparti
 SF – ett italienskt bilmärke, se Scuderia Ferrari
 SF – tidigare namn på ett fackförbund inom Landsorganisationen, se Statsanställdas förbund
 SF – en klubb som bedriver fallskärmshoppning, se Stockholms fallskärmsklubb
 SF – äldre nationalitetsbeteckning Suomi Finland på motorfordon för Finland, se Finland#Etymologi
 SF - förkortning för United States Air Force Security Forces
 sf – en genre inom litteratur och film, se Science fiction 
  – en musikterm, se Sforzando